Stanisław Kostka Gadomski – marszałek sejmu (ur. 1718 – zm. 1797).
 Stanisław Gadomski – inżynier, urzędnik ministerialny
 Stanisław Gadomski – polski fotografik  (ur. 1929 – zm. 2013).
 Stanisław Gadomski (zm. 2023) – polski duchowny rzymskokatolicki, ksiądz kanonik, Honorowy Obywatel Miasta Ostrów Mazowiecka.

Przypisy